Васи́лий Ра́дченко:
 Радченко, Василий Григорьевич (1926—2012) — советский и российский учёный, профессор АлтГТУ.
 Радченко, Василий Дмитриевич (1912—1979) — Герой Советского Союза.
 Радченко, Василий Иванович (1913—1983) — Герой Советского Союза.
 Радченко, Василий Иванович (1956—2022) — российский юрист, профессор СГЮА, ректор КЧГТА.